BMS Dallara F190 — болид Формулы-1 команды Scuderia Italia, спроектированный под руководством Джанпаоло Даллары и построенный компанией Dallara для участия в чемпионате  года.

История

Результаты выступлений в гонках 

Шасси Dallara Формулы-1